Японія на зимових Паралімпійських іграх 2014 року була представлена 15 спортсменами у трьох видах спорту.  У неофіційному медальному заліку японська збірна зайняла сьоме місце, здобувши 3 золотих, 1 срібну і 2 бронзові медалі (всього — 6).

Медалі

Результати

Гірськолижний спорт

Чоловіки

Жінки

Біатлон

Чоловіки

Жінки

Лижні перегони

Чоловіки

Жінки

Естафета

Примітки

Посилання 
  
 Паралімпійський комітет Японії  

2014 у японському спорті